Il singolare del torneo di tennis Oberstaufen Cup 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jens Knippschild che ha battuto in finale Gabriel Silberstein 6-3, 5-7, 7-6.

Teste di serie 

 Andrew Ilie (primo turno)
 Orlin Stanojčev (secondo turno)
 Albert Portas (semifinali)
 Marcello Craca (primo turno)

 Jörn Renzenbrink (primo turno)
 Dennis van Scheppingen (primo turno)
 Nicolas Kiefer (secondo turno)
 Michael Geserer (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Oberstaufen Cup 1996